Бикку́лов — татарская и башкирская фамилия.

Известные носители:
 Биккулов, Мунир Караматович (1944—2016) — сверловщик. Полный кавалер ордена Трудовой Славы;
 Биккулов, Хурмат Талхич (1927—1997) — советский башкирский переводчик. Заслуженный работник культуры БАССР. 
 Биккулов, Шакир Салимович (1932—1983) — советский башкирский писатель.
 Биккул, Шариф (настоящие имя и фамилия — Шариф Сагадатуллович Биккулов; 1924—1995) — писатель.
 Биккулова, Алёна Алексеевна (род. 1982) — актриса театра и кино, эстрадная фолк-певица и композитор.